Příjmení Nevšímal nosí více osobností:

 August Vojtěch Nevšímal (1847–1916) – český advokát, spisovatel a libretista
 Oldřich Nevšímal (1918–2004) – český lékař, docent neurologie
 Petr Nevšímal (* 1968) – český psychiatr a psychoterapeut

 ženská varianta s přechýlením

 Krista Nevšímalová (1854–1935) – česká novinářka a politička, manželka Augusta Vojtěcha
 Soňa Nevšímalová (* 1940) – česká novinářka a politička
 Božena Fialová-Nevšímalová (1885–1957) – česká lékařka, jedna z prvních promovaných doktorek na LF UK, dcera Augusta Vojtěcha

Česká příjmení